Альмираль — испанская и каталонская фамилия.

Известные носители 
 Альмираль, Валенти (1841—1904) — испанский политик.
 Альмираль, Висенте (1904—?) — испанский шахматист.
 Альмираль Мартинес, Роса Мария, более известная как Лина Ромай (1954—2012) — испанская актриса.